Джон Лайдон (Джонні Роттен), англійський рок-співак («Sex Pistols»)
 Джозеф Лайдон (; 2 лютого 1878, Свінфорд, Ірландія — 19 серпня 1937, Сент-Луїс, США) — американський боксер і футболіст, призер літніх Олімпійських ігор 1904.